Леонид Николаевич Ефре́мов (, Воронеж, Российская империя — 24 июня 2007, Москва, Российская Федерация) — советский партийный, государственный деятель. Первый секретарь Курского (1952—1958), Горьковского (1958—1962) обкомов КПСС, Ставропольского крайкома КПСС (1964—1970). Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (23 ноября 1962 — 29 марта 1966). Первый заместителя Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР с декабря 1962 по январь 1965. Член ЦК КПСС (1952—1971), член ЦРК КПСС (1971—1989).

Депутат Верховного Совета СССР 3—7 созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР. Кавалер пяти орденов Ленина.

Биография 
Родился в семье учителя, рано потерял отца.

Окончил ремонтно-механический факультет Воронежского института механизации сельского хозяйства (1933). После учёбы работал техноруком ремонтно-тракторных мастерских в Абакане Омской области.

С 1935 г. заведующий машинно-техническим отделом, главный инженер производственного управления Воронежского областного земельного управления.

С 1937 г. работал на Воронежском авиационном заводе № 18 (выпускавшем Ил-2): инспектор, старший инспектор по ремонту оборудования, механик цеха, заместитель главного механика.

В 1940—1941 гг. старший приёмщик оборудования в  СССР в Германии. Член партии с 1941 года.

В 1941 г. вернулся на завод, где работал главным механиком, затем парторгом ЦК ВКП(б) Воронежского авиационного завода.

С 1946 г. секретарь Кировского райкома партии г. Куйбышева, с 1949 года второй секретарь горкома и обкома ВКП(б) (первым был А. М. Пузанов).

В 1951—1952 гг. председатель исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся.

Успев пробыть в августе 1952 г. два дня инспектором ЦК ВКП(б), был направлен на партработу в Курск. В 1952—1958 гг. первый секретарь Курского обкома КПСС. В 1957 году область была удостоена ордена Ленина.

С августа 1958 г. по декабрь 1962 г. первый секретарь Горьковского обкома КПСС. В 1959—1965 гг. член Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

В 1962 г. переведён в Москву на должность первого заместителя Председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР и одновременно назначен председателем Бюро ЦК КПСС по руководству сельским хозяйством РСФСР.

В 1964—1970 гг. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. На этом посту его сменил М. С. Горбачёв.

С 10.04.1970 г. по 1988 г. первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ).

С 1988 г. пенсионер союзного значения.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Сын — Игорь Ефремов (1939—2010), композитор, автор музыки к советским художественным и мультипликационным фильмам.

Награды 
 5 орденов Ленина (02.07.1945; 07.12.1957; 06.06.1962; 04.06.1982; 05.06.1987)
 орден Октябрьской Революции (09.09.1971)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (21.06.1943; 19.04.1967; 17.03.1976)
 орден Красной Звезды (01.01.1942)
 медали
В 2002 году награждён медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».

Мемуары 
 «Ренегат Горбачёв. Альянс двурушников. Ядовитая чаша Яковлева» (Ставрополь, 1996).
 «Годы жизни и работы в Москве. Государственный комитет СССР по науке и технике» (Москва, 1997)
 «Дорогами борьбы и труда» (Ставрополь, 1998; переизд. там же 1999)
 «Размышление ветерана о Великой победе» (Ставрополь, 1998)
 «Мы родом из Октября» (Ставрополь, 2001)

Примечания

Литература 
 Известия ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990
 Зенькович Н. А. Самые закрытые люди. — М., 2004.
 Еженедельник «Друг для друга», № 522, 05.10.2004.

Ссылки 
 Биографии
 Л. Н. ЕФРЕМОВ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КУРСКОГО ОБКОМА КПСС

Выпускники Воронежского аграрного университета
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Депутаты Куйбышевского областного совета
Председатели Куйбышевского облисполкома
Первые секретари Курского обкома КПСС
Первые секретари Горьковского обкома КПСС
Первые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены КПРФ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Члены Бюро ЦК КПСС по РСФСР
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Вторые секретари Куйбышевского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Кунцевском кладбище